Куаре́жма () — португальская фамилия. Происходит от португальского названия Великого поста, которое соответствует церковнославянскому термину «Четыредесятница» ().

Известные носители:
 Куарежма, Артур (1917—2011) — португальский футболист, нападающий.
 Куарежма, Лекабела (род. 1989) — португальская легкоатлетка.
 Куарежма, Рикарду (род. 1983) — португальский футболист, полузащитник.
 Куарежма, Эдуарду (род. 2002) — португальский футболист, защитник.